

Patronymes 

 Mohamed Yacoub (1937-2011), historien de l'art tunisien.
 Gabriel Yacoub (1952-), chanteur auteur-compositeur-interprète français.
 Marie Yacoub (1952-), chanteuse et musicienne française.
 Ahmat Yacoub (19??-), homme politique tchadien.
 Hassan Yacoub (1968-), homme politique libanais.
 Souheila Yacoub (1992-), actrice suisse et  Suisse romande.
 Joseph Yacoub (1944-), politologue et historien d'origine assyro-chaldéenne-syriaque.

Album de musique 
 Yacoub est le septième album solo de Gabriel Yacoub.

Toponyme 
 Sidi Yacoub est une commune de la wilaya de Sidi Bel Abbès en Algérie.